Йо́кич (Jokić) — славянская фамилия, распространённая на территории бывшей Югославии.

Известные носители:
 Йокич, Боян (род. 1986) — словенский футболист.
 Йокич, Джордже (род. 1981) — сербский футболист.
 Йокич, Милош (род. 1987) — сербский футболист.
 Йокич, Миодраг (род. 1935) — югославский военачальник, вице-адмирал ВМС СФРЮ, осуждённый Международным трибуналом по бывшей Югославии.
 Йокич, Никола (род. 1995) — сербский баскетболист.